USS Farragut je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Farragut (DDG-99) 
 USS Farragut (DD-300) 
 USS Farragut (DD-348)
 USS Farragut (DDG-37) 
 USS Farragut (DL-6)

Farragut